A Hohenzollern–Sigmaringen-házban két hercegné viselte ezt a nevet:

 Jozefina Friderika hercegné (1813–1900), I. Lipót badeni nagyherceg leányaként badeni hercegnő, Károly Antal hohenzollern–sigmaringeni uralkodó herceg (1811–1885) felesége
 Jozefina Karolina hercegné (1872–1958), Fülöp flamand gróf leányaként flamand grófnő és belga hercegnő, Károly Antal hohenzollern–sigmaringeni herceg (1868–1919) felesége.